Бутстрэп, бутстрэппинг (, , иногда бутстреп, бутстрап) — название некоторых методов и процессов, содержащих принцип повторения и самоподдержки без воздействия извне, с использованием внутренних ресурсов. Этимология восходит к выражению pull oneself over a fence by one's bootstraps (дословно — «перебраться через ограду, потянув за ремешки на обуви»), известному в английском языке с начала XIX века.

 Бутстрэппинг — способ начального инвестирования в бизнес без использования институциональных источников финансирования.
 Бутстрэппинг (статистика) — метод определения статистик вероятностных распределений, основанный на многократной генерации псевдовыборок методом Монте-Карло на основе имеющейся выборки.
 Бутстрэппинг (программирование) — метод создания компилятора языка программирования при котором значительная часть кода компилятора создаётся на целевом языке.